Paul Wichmann ist der Name folgender Personen:
 Paul Wichmann (Maler) (1846–1878), deutscher Genremaler der Düsseldorfer Schule
 Paul Wichmann (Mediziner) (1872–1960), deutscher Dermatologe